De Ronde van Polen 1996 (Pools: Wyścig Dookoła Polski 1996) werd verreden van zondag 8 september tot en met zondag 15 september in Polen. Het was de 53ste editie van de rittenkoers, die in 2005 deel ging uitmaken van de UCI Europe Tour (categorie 2.1). De ronde telde acht etappes, en werd afgesloten met een individuele tijdrit over 54 kilometer. Titelverdediger was de Pool Zbigniew Spruch.

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

Eindklassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Sprintklassement
 

Meerdaagse wielerwedstrijd in 1996
1996